Lars Bäckman (1945) – cuoco svedese
 Lars Bäckman (1955) – psicologo svedese
 Lars Bäckman (1957) – copilota di rally svedese